Зимнее — топоним:

 Зимнее — озеро в Беломорском районе Карелии.
 Зимнее — озеро в Лоухском районе Карелии.
Зимнее — упразднённая деревня в Тевризском районе Омской области
 Зимнее — село на Украине, в Владимир-Волынском районе Волынской области.
 «Зимнее» — ювелирное яйцо, одно из пятидесяти четырех императорских пасхальных яиц, изготовленных фирмой Карла Фаберже для русской императорской семьи.

Примечания